Telischynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Telischynzi (Tetijiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Tetijiw
 Telischynzi (Isjaslaw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Isjaslaw
 Telischynzi (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa